

Francja
 Prades (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Górna Loara.
 Prades (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Oksytania, w departamencie Pireneje Wschodnie.
 Prades (Ariège) – francuska gmina w regionie Oksytania, w departamencie Ariège.
 Prades (Tarn) – francuska gmina w regionie Oksytania, w departamencie Tarn.
 Prades (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ardèche.
 Prades-d’Aubrac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Aveyron.
 Prades-le-Lez – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Hérault.
 Prades-Salars – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Aveyron.
 Prades-sur-Vernazobre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Hérault.
 Saint-Cirgues-de-Prades – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ardèche.
 Okręg Prades – okręg w południowej Francji.

Hiszpania
 Prades (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Tarragona, w Katalonii.
 Vilanova de Prades – gmina w Hiszpanii, w prowincji Tarragona, w Katalonii.